Als Europameisterschaft 1963 oder EM 1963 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1963 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1963 in Breslau (Polen)
 Dreiband-Europameisterschaft 1963 in Brüssel (Belgien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1963 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1963 in Stockholm (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1963 in Budapest (Ungarn)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1963 in Göteborg (Schweden)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1963 in Stockholm (Schweden)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1963 in Genf (Schweiz)
 Ruder-Europameisterschaften 1963 in Kopenhagen (Dänemark) und Moskau (UdSSR)
 Turn-Europameisterschaften 1963 (Frauen) in Paris (Frankreich)
 Turn-Europameisterschaften 1963 (Männer) in Belgrad (Jugoslawien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1963 in Constanța, Bukarest und Craiova (Rumänien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1963 in  Bukarest, Brașov, Cluj-Napoca und Târgu Mureș (Rumänien)

!Europameisterschaft
1963